Алекса́ндр Евге́ньевич Во́лков (род. 24 октября 1988, Москва, СССР) — российский боец смешанного стиля. Бывший чемпион Bellator в тяжёлом весе. Чемпион M-1 Challenge в тяжёлом весе. Входит в основной состав бойцов клуба Strela Team, тренер — Тарас Кияшко. Занимает 7 строчку официального рейтинга UFC в тяжёлом весе.

Выпускник МГТУ им Н. Э. Баумана 2011 года, кафедра «Динамика и управление полётом ракет и космических аппаратов» (СМ3).

Начало карьеры в ММА и М-1 
Александр начал карьеру в смешанных боях, потому, что ему стало интересно попробовать себя в боях по правилам ММА. В отличие от множества других видов единоборств, где, на взгляд спортсмена, слишком много ограничений, ММА максимально приближено к условиям реального поединка. Свой первый рейтинговый поединок Волков провёл в Санкт-Петербурге, во втором туре M-1 Selection. Тогда его противником был Николай Плешаков, который быстро проиграл нокаутом.

Bellator 
В 2012 году Александр подписал контракт с американским промоушн Bellator, представляющим лучших бойцов ММА со всего мира. В Bellator Александр провёл 9 боёв, в 6 из которых одержал безоговорочную победу.

В декабре 2012 года во время финального поединка гран-при Bellator в тяжёлом весе Александр Волков встретился с американским бойцом Ричардом Хейлом.

Волков и его команда очень грамотно построили тактический план на бой. Александр выстроил свой поединок от контроля центра, постоянно двигался, менял направление атаки, заставляя соперника постоянно искать варианты своей атаки, тратя при этом силы и время.

Пять раундов Драго успешно наносил сопернику удары и прекрасно контратаковал. Как результат победу судьи поединка отдали Волкову, тем самым сделав его Победителем гран-при и Чемпионом в тяжёлом весе.

В 2015 году контракт Александра с организацией был прекращён.

М-1 Возвращение 
В 2015 году, будучи свободным агентом, Александр вновь подписал контракт с организацией М-1 Global и уже 19 февраля в Москве прошёл первый бой, в котором Волков оспорил вакантный Чемпионский титул M-1 в тяжёлом весе с бойцом из Эстонии Денисом Смолдаревым. Бой окончился победой Александра в начале 3 раунда удушающим приёмом (треугольник). В июне 2016 года в бою против Аттилы Вея защитил титул чемпиона М-1 в тяжёлом весе. Эти и другие поединки Александра в лиге М-1 можно посмотреть в архиве телеканала M-1 Global TV.

Выступления в UFC 

В сентябре 2016 года подписал контракт с UFC и провёл первый бой 19 ноября 2016 года в Белфасте против американца Тимоти Джонсона. В этом бою Александр одержал победу раздельным решением судей.

Второй бой Александр провёл 15 апреля 2017 года на турнире UFC on Fox 24 Johnson vs. Reis, соперником стал американец Рой Нельсон. Волков одержал уверенную победу единогласным решением судей.

Свой третий бой Александр провёл 2 сентября 2017 года в Роттердаме (Голландия), соперником стал голландский великан Стефан Стрюве. Александр впервые в карьере возглавил турнир UFC, который получил название UFC Fight Night 115: Volkov vs. Struve. В этой битве двух самых высоких бойцов UFC победу одержал Александр Волков, техническим нокаутом (удары) в 3-м раунде и получил бонус за бой вечера.

17 марта 2018 года Александр Волков победил Фабрисио Вердума в главном бою UFC Fight Night 127: Werdum vs. Volkov. Александр нокаутировал бразильца в четвёртом раунде и получил бонус за выступление вечера. Эта победа стала для Волкова четвёртой подряд в UFC.

6 октября 2018 года Волков встретился с американцем Дерриком Льюисом в рамках UFC 229. Волков лидировал по очкам на протяжении почти всего боя, но на исходе заключительного раунда пропустил тяжёлый удар правой и был добит на покрытии, выбыв из гонки за чемпионский титул.

В ноябре 2019 года на турнире UFC в Москве его соперником должен был стать бразилец Жуниор дус Сантус, однако в итоге тот отказался от боя из-за болезни и был заменён американцем Грегом Харди. Волков аккуратно провёл бой, лишний раз не рискуя, перебивая соперника на дистанции и забрал победу уверенным единогласным решением судей, все трое судей отдали победу Александру со счётом 30-27. По слухам гонорар бойца за поединок с Харди составил около $200 тыс.

20 июня 2020 года Волков встретился в поединке с американцем Кёртисом Блейдсом в главном бою турнира UFC Vegas 3 . Бой продлился все пять раундов, и несмотря на то что по ударам Волков перебил соперника, россиянин ничего не смог противопоставить Блейдсу в партере, а его удары были недостаточно точны, чтобы завершить бой досрочно. В итоге Волков уступил единогласным судейским решением.

24 октября 2020 года на турнире UFC 254 Александр Волков, в свой день рождения, встретился с Уолтом Харрисом. Во втором раунде Волков нанёс точный фронт-кик, пришедшийся прямо в солнечное сплетение американца, после чего тот попятился к клетке а Александр провёл добивание. И как итог победа техническим нокаутом во втором раунде. На взвешивании перед турниром Волков показал рекордные для себя 120,2 кг.

6 февраля 2021 Волков встретился с Алистаром Оверимом на UFC Fight Night: Оверим vs. Волков. Волков победил техническим нокаутом во втором раунде и получил бонус за выступление вечера.

26 июня 2021 года провёл бой с французским тяжеловесом Сирил Ганом на UFC Fight Night: Ган vs. Волков, проиграв ему по единогласному решению судей.

30 октября 2021 года на UFC 267 встретился с Марчином Тыбурой. Волков уверенно отбивался от попыток Тыбуры провести тейкдаун, а также перебивал соперника на дистанции и в разменах. В итоге бой продлился всю дистанцию и завершился победой Александра единогласным решением судей.

19 марта 2022 года на UFC Fight Night в главном бою вечера проиграл Тому Аспиналлу болевым приёмом на руку в первом раунде.

4 июня 2022 года на UFC Fight Night: Волков vs. Розенстрайк в главном бою вечера победил техническим нокаутом Жаирзиньо Розенстрайка в первом раунде.

11 марта 2023 года на UFC Fight Night: Ян vs. Двалишвили в со-главном бою вечера победил техническим нокаутом Александра Романова в первом раунде.

Титулы и достижения 
 чемпион Москвы по карате;
 3-кратный чемпион Москвы по панкратиону;
 финалист командного чемпионата России по версии «M-1» (2009 г.);
 победитель двух Grand Prix Bellator Fighting Championships в тяжёлом весе (2012 г., 2014 г.). Чемпион Bellator в тяжёлом весе.
 финалист  в тяжёлом весе. Чемпион M-1 Challenge в тяжёлом весе.
 чёрный пояс Микс-файт Цу Син Гэн ;
 коричневый пояс по Кёкусинкай;
 коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу;
 чёрный пояс по Асихара-карате.

Ultimate Fighting Championship 
 Обладатель премии «Лучший бой вечера» (один раз) против Стефана Струве.
 Обладатель премии «Выступление вечера» (два раза) против Фабрисиу Вердума и Алистара Оверима.

Список боёв

Смешанные единоборства 

| Победа 
|align=center|36-10
| Александр Романов
|TKO (удары)
|UFC Fight Night: Ян vs. Двалишвили
|
|align=center|1
|align=center|2:16
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Победа
|align=center|35-10
| Жаирзиньо Розенстрайк
|TKO (удары)
|UFC Fight Night: Волков vs. Розенстрайк
|
|align=center|1
|align=center|2:12
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center|34-10
| Том Аспиналл
|Сдача (ключ на руку)
|UFC Fight Night: Волков vs. Аспиналл
|
|align=center|1
|align=center|3:45
|Лондон, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|34-9
| Марчин Тыбура
|Единогласное решение 
|UFC 267
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
|Поражение
|align=center|33-9
| Сирил Ган
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Gane vs. Volkov
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|33-8
| Алистар Оверим
|TKO (удары)
|UFC Fight Night: Оверим vs. Волков
|
|align=center|2
|align=center|2:06
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|32-8
| Уолт Харрис
|TKO (удар ногой в корпус и удары руками)
|UFC 254
|
|align=center|2
|align=center|1:15
|Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
|Поражение
|align=center|31-8
| Кёртис Блейдс
|Единогласное решение
|UFC on ESPN: Blaydes vs. Volkov
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|31-7
| Грег Харди
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Zabit vs. Kattar
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|30-7
| Деррик Льюис
|KO (удары)
|UFC 229
|
|align=center|3
|align=center|4:49
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|30-6
| Фабрисиу Вердум
|KO (удары)
|UFC Fight Night: Werdum vs. Volkov
|
|align=center|4
|align=center|1:38
|Лондон, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|29-6
| Стефан Стрюве
|TKO (удары)
|UFC Fight Night: Volkov vs. Struve
|
|align=center|3
|align=center|3:30
|Роттердам, Нидерланды
|
|-
|Победа
|align=center|28-6
| Рой Нельсон
|Единогласное решение
|UFC on Fox: Johnson vs. Reis
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Канзас-Сити, США
|
|-
|Победа
|align=center|27-6
| Тимоти Джонсон
|Раздельное решение
|UFC Fight Night: Mousasi vs. Hall 2
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Белфаст, Северная Ирландия
|
|-
|Победа
|align=center|26-6
| Аттила Вег
|KO (удары)
|M-1 Challenge 68
|
|align=center|1
|align=center|2:38
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|25-6
| Денис Смолдарев
|Сдача (треугольник)
|M-1 Challenge 64
|
|align=center|3
|align=center|0:41
|Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|24-6
| Чейк Конго
|Раздельное решение
|Bellator 139
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Малвейн, Канзас, США
|
|-
|Поражение
|align=center|24-5
| Тони Джонсон
|Раздельное решение
|Bellator 136
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Ирвайн, Калифорния, США
|
|-
|Победа
|align=center|24-4
| Алексей Кудин
|Единогласное решение
|Union MMA Pro
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Краснодар, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|23-4
| Рой Боутон
|TKO (удары)
|Tech-Krep FC: Battle of Heroes
|
|align=center|1
|align=center|0:40
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|22-4
| Благой Иванов
|Сдача (удушение сзади)
|Bellator 120
|
|align=center|2
|align=center|1:08
|Саутавен, Миссисипи, США
|
|-
|Победа
|align=center|21-4
| Майти Мо
|KO (удар ногой в голову)
|Bellator 116
|
|align=center|1
|align=center|2:44
|Темекьюла, Калифорния, США
|
|-
|Победа
|align=center|20-4
| Марк Холата
|ТKO (удары)
|Bellator 111
|
|align=center|1
|align=center|1:21
|Такервилл, Оклахома, США
|
|-
|Поражение
|align=center|19-4
| Виталий Минаков
|TKO (удары)
|Bellator 108
|
|align=center|1
|align=center|2:57
|Атлантик-Сити, Нью-Джерси, США
|
|-
|Победа
|align=center|19-3
| Ричард Хейл
|Единогласное решение
|Bellator 84
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Хаммонд, Индиана, США
|
|-
|Победа
|align=center|18-3
| Винисиус Кейрус
|TKO (удары)
|Bellator 80
|
|align=center|2
|align=center|4:59
|Холливуд, Флорида, США
|
|-
|Победа
|align=center|17-3
| Бретт Роджерс
|Единогласное решение
|Bellator 75
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Хаммонд, Индиана, США
|
|-
|Победа
|align=center|16-3
| Стефан Станкович
|TKO (удары)
|FEFoMP: Mayor Cup 2012
|
|align=center|1
|align=center|4:27
|Хабаровск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|15-3
| Рикко Родригес
|Единогласное решение
|BF: Baltic Challenge 3
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Калининград, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|14-3
| Арсен Абдулкиримов
|TKO (удары)
|M-1 Global: Fedor vs. Monson
|
|align=center|1
|align=center|0:26
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|13-3
| Баходир Ибрагимов
|TKO (удары)
|MMA Corona Cup 1
|
|align=center|2
|align=center|2:22
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|12-3
| Недьялко Караджов
|TKO (удары)
|League-70: Russia vs. Brazil
|
|align=center|1
|align=center|2:41
|Сочи, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|11-3
| Денис Гольцов
|TKO (удары)
|M-1 Challenge 25: Zavurov vs. Enomoto
|
|align=center|2
|align=center|3:05
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|10-3
| Руслан Чапко
|TKO (удары)
|Mix Fight Tournament
|
|align=center|1
|align=center|
|Воронеж, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|9-3
| Патрик Беннет
|Единогласное решение
|M-1 Challenge 22: Narkun vs. Vasilevsky
|
|align=center|4
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|9-2
| Евгений Бабич
|TKO (удары)
|LM: Tournament 3
|
|align=center|1
|align=center|2:10
|Липецк, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|8-2
| Эльдар Ягудин
|TKO (удары)
|Ratnoe Pole
|
|align=center|1
|align=center|4:34
|Рязань, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|7-2
| Максим Гришин
|Сдача (удушение сзади)
|M-1 Selection 2010: Eastern Europe Finals
|
|align=center|1
|align=center|1:39
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|7-1
| Александр Ромащенко
|Сдача (удушение сзади)
|M-1 Selection 2010: Eastern Europe Round 3
|
|align=center|1
|align=center|2:59
|Киев, Украина
|
|-
|Победа
|align=center|6-1
| Виталий Яловенко
|TKO (остановка доктора)
|M-1 Selection 2010: Eastern Europe Round 2
|
|align=center|2
|align=center|1:05
|Киев, Украина
|
|-
|Победа
|align=center|5-1
| Ибрагим Магомедов
|Единогласное решение
|M-1 Challenge 20: 2009 Finals
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|4-1
| Смбат Закарян
|TKO (удары)
|ProFC: Union Nation Cup 3
|
|align=center|1
|align=center|4:20
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|3-1
| Абдулхалик Магомедов
|TKO (удары)
|M-1 Challenge: 2009 Selections 8
|
|align=center|1
|align=center|4:43
|Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|2-1
| Ахмед Султанов
|Сдача (рычаг локтя)
|M-1 Challenge: 2009 Selections 4
|
|align=center|1
|align=center|2:50
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Адам Алиханов
|TKO (удары)
|M-1 Challenge: 2009 Selections 3
|
|align=center|1
|align=center|0:20
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Николай Плешаков
|TKO (удары)
|M-1 Challenge: 2009 Selections 2
|
|align=center|1
|align=center|1:20
|Санкт-Петербург, Россия
|
|}

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 Александр Волков  - статистика профессиональных боёв gidstats.ru 
 Alexander Volkov  - статистика профессиональных боёв tapology.com 
 Биография А.Волкова (Драго) на сайте клуба Strela Team 
 Новость о победе Александра Волкова на M-1 Challenge 68 и запись боя с Аттилой Веем на сайте sportobzor.ru
 Волков: если и уходить из М-1, то в UFC  Источник: спортивный портал «Чемпионат», автор Александр Круглов
 Александр Волков: Всё в моей жизни так или иначе завязано либо вертится вокруг спорта.  Источник: allboxing.ru, автор Илья Сибиряк
 Новость о победе в турнире Bellator 116 (2014 г.) и запись боя с Майти Мо  на сайте allthebestfighters.com
 Александр Волков — Ричард Хейл , Bellator 84, 2012 г.
 Последний бой с Грегом Харди на сайте mmageeks.ru 

Действующие бойцы UFC
Бойцы смешанных единоборств России
Каратисты России
Чемпионы Bellator
Выпускники МГТУ